ЛВРЗ — локомотивовагоноремонтный завод, то есть завод ремонтирующий железнодорожные вагоны и локомотивы.
 Великолукский локомотивовагоноремонтный завод — завод в городе Великие Луки (Псковская область).
 Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод — завод в городе Улан-Удэ (Бурятия).

См. также:
ЛРЗ, ВРЗ, ЭРЗ, ТРЗ